Anna af Danmark kan henvise til flere personer

 Anna af Danmark (1532–1585), (født 22. november 1532) datter af Christian 3. og Dorothea af Sachsen-Lauenburg var prinsesse af Danmark, gift med August 1. af Sachsen og dermed kurfyrstinde af Sachsen.
 Anna af Danmark (1574-1619) eller Anne, datter af Frederik 2. og dronning Sofie; gift med Jakob 6. af Skotland.